Змагання зі сноубордингу в дисципліні слоупстайл серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 24 та 27 лютого. Участь взяли 54 спортсмени з 21 країни.

Результати

Кваліфікація

Група 1

Група 2

Фінал

Примітки